Kovk (Ajdovščina), een plaats in de Sloveense gemeente Ajdovščina
 Kovk (Hrastnik), een plaats in de Sloveense gemeente Hrastnik